Дружиниха — название населённых пунктов:

Россия 
 Дружиниха — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Дружиниха — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.